Bouville kan syfta på:

Geografi 
Tre olika kommuner i Frankrike:
 Bouville, Eure-et-Loir
 Bouville, Seine-Maritime
 Bouville, Essonne

Litteratur 
 Bouville, fiktiv ort i romanen Äcklet av Jean-Paul Sartre